Стил Азин — иранские спортивные команды.

 «Стил Азин» — иранский футбольный клуб.
 «Стил Азин» — иранский мини-футбольный клуб.